Hosta (bedrijf), een Duits bedrijf dat chocolade maakt
Hosta (geslacht), een plantengeslacht uit de aspergefamilie
Hosta (Pyrénées-Atlantiques), een gemeente in Frankrijk
Hosta (Slovenië), een plaats